Evilásio Cavalcante Farias (Cabaceiras, 6 de fevereiro de 1952) ou apenas Dr. Evilásio é um político brasileiro. 

Foi o primeiro deputado federal eleito na cidade de Taboão da Serra. 

Deixou o cargo para disputar a eleição à prefeitura da mesma cidade em 2004, concorrendo contra a candidata da situação Arlete Silva, em uma disputada eleição - que teve direito a pesquisas apontando as mais diversas tendências - venceu por 72.764 votos contra 50.772 de Arlete.

Prefeitos de Taboão da Serra
Naturais de Cabaceiras
Membros do Partido Socialista Brasileiro
Membros do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo